Название эве обозначает распространённые в Того и Гане (Африка):
 Эве (народ)
 Эве (язык)